Турнир «NHK Trophy 2016» — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2016—2017. Состоялся в японском городе Саппоро (в пятый раз) с 25 по 27 ноября 2016 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в Ледовом дворце спорта Макоманай в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду в пятом по населению городе Японии Саппоро.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года.

В начале сентября прошло сообщение о травме британской танцовщицы и пара Пенни Кумс и Николас Бакленд снялась с этапа, их заменили американские танцоры Анастасия Каннушио и Колин Макманус. В середине сентября из-за травмы спины снялся российский фигурист Адьян Питкеев. Его заменит латвийский одиночник Денис Васильев. За месяц до старта снялись российские парники Ксения Столбова с Фёдором Климовым (из-за травмы партнёрши) их заменят немецкие парники Мари Фартманн / Рубен Бломмаэрт. За две недели до старта из-за травмы ноги снялась одиночница из США Полина Эдмундс. Её заменила южнокорейская одиночница Чхве Да Бин. За полторы недели до старта заявили о своём снятии с турнира канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс с Майклом Маринаро. Менее чем за неделю до старта ИСУ исключил из числа участников российскую одиночницу Алёну Леонову. За несколько часов до старта снялся итальянец Иван Ригини.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира
 Результаты 

2016 год в фигурном катании
2016 год в Саппоро
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Ноябрь 2016 года
Спорт в Японии в 2016 году